TPS (Tape Program System) – system wyszukiwania utworów na taśmie magnetycznej
 TPS Turku – fiński klub hokejowy
 Turun Palloseura – fiński klub piłkarski
 TPS – Toyota Production System
 TPS –  francuska platforma cyfrowa Télévision Par Satellite
 TPS – third-person shooter, gatunek gier komputerowych
 TPS – transactions per second, miara przepustowości systemu informatycznego
 TPS – Transaction processing system, system transakcyjny (informatyka)
 TPS – Port lotniczy Trapani
 TPS – Thermal Protection System, system ochrony termicznej wahadłowca kosmicznego
 TPS – Throttle Position Sensor
 TPS – grupa 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylowa
 TPS – polski raper

Przypisy